Winnsboro kan syfta på:

Winnsboro, Louisiana
Winnsboro, South Carolina
Winnsboro, Texas